Eila Ellen Kyllikki Halonen, född Kauhanen 16 juni 1921 i Kuopio, är en finländsk skådespelare. Hon var från gift med sångaren Sakari Halonen från 1945.

Halonen var dotter till järnvägsarbetaren Lauri Johannes Kauhanen och skådespelaren Aira Kauhanen.

Filmografi
 Punainen ruukku, 1987
 Tjurens år, 1989

Referenser

Kvinnor
Födda 1921
Levande personer
Personer från Kuopio
Finländska skådespelare under 1900-talet
Hundraåringar